Slovo Goya může znamenat:
 Francisco Goya – španělský malíř a rytec
 Goya (filmová cena) – španělské filmové ocenění
 Goya (opera) – opera italsko-amerického hudebního skladatele Giana Carla Menottiho
 Goya (Boháč) – opera českého hudebního skladatele Josefa Boháče
 Goya (loď) – německá dopravní loď užívaná v době druhé světové války
 Goya Dress – skotská hudební skupina

Externí odkazy